Nanna eller Nana har flere betydninger:

 Nanna — et et nordisk pigenavn
 Nanna (nordisk mytologi)
 Nanna (sumerisk mytologi)
 Nana (tv-serie)
 Nana (sang)
 Nana (film)